Гузы — многозначное слово:
 Гузы — одно из тюркских племён, кочевавших в причерноморских степях в X—XIII веках.
 Гузы — средневековые тюркские племена, предки современных турок, азербайджанцев, гагаузов и туркмен.

Примечания